9689 Freudenthal – asteroide della fascia principale

Persone 

 Hans Freudenthal – matematico tedesco naturalizzato olandese
 Thor Freudenthal – regista e sceneggiatore tedesco

Pagine correlate 

Freudental (disambigua)